

Geografia 
 Etiopia
 Amba, termine in lingua etiope che indica montagna e viene usato per riferirsi alle formazioni montuose della zona che presentino una sommità spianata, tra i più famosi l'Amba Alagi, Amba Mariam e l'Amba Aradam (da cui il termine Ambaradan).

Sigle 
 AMBA: Advanced Microcontroller Bus Architecture, (un'architettura del bus di microcontrollori avanzati), uno degli standard per il bus di sistemi SoC (system-on-a-chip).
 AMBA: l'area metropolitana di Buenos Aires (Área Metropolitana de Buenos Aires, o “Gran Buenos Aires”).
 Association of MBAs: un'associazione inglese di accreditemanto di master di business administration (Association of Masters of Business Administration).
 AMBA: l'associazione messicana Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

Persone 
 Amba, la figlia maggiore del re di Kashi nel mitologia indù del Mahābhārata.

Gastronomia 
 Amba (gastronomia) una salsa piccante